

Geografia 
 Friedeburg – comune tedesco della Bassa Sassonia
 Friedeburg – comune tedesco nel land della Sassonia-Anhalt

Persone 
 Hans-Georg von Friedeburg – ammiraglio tedesco
 Ludwig von Friedeburg – politico tedesco

Altro 
 Castello di Friedeburg – fortezza le cui rovine sono ancora visibili nel distretto di Wittmund in Bassa Sassonia